NK Dob is een Sloveense voetbalclub uit Dob.

De club werd in 1961 opgericht en begon in het seizoen 2009/10 aan een succesvolle periode. Dat jaar werd de club tweede in de 3. slovenska nogometna liga en promoveerde. In de 2. slovenska nogometna liga werd Dob tweemaal tweede (2012 en 2013) voor de club in het seizoen 2013/14 kampioen werd. Er werd om financiële redenen en omdat er buiten Dob gespeeld zou moeten worden omdat het stadion ongeschikt is, afgezien van promotie naar de Prva Liga.

Eindklasseringen vanaf 1992

|}

Domžale
Dob